Microsoft Datei-Manager steht für:

 Datei-Manager (Windows), Dateimanager der Windows 3.x-Reihe
 Windows-Explorer, Dateimanager seit Windows 95